Partia Zjednoczonej Australii
 Universidad Adventista del Plata
 niestabilna dusznica bolesna
 Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu